Stadio Olimpico (italienisch für ‚Olympiastadion‘) steht für folgende Stadien:

 Stadio Olimpico, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in Rom, Italien, siehe Olympiastadion Rom
 Stadio Olimpico Grande Torino, multifunktionales Stadion in Turin, Italien, siehe Olympiastadion Turin
 Stadio Olimpico, Eisstadion in Cortina d’Ampezzo, Italien, siehe Olympisches Eisstadion Cortina
 Stadio Olimpico, früherer Name des San Marino Stadium, Stadion in Serravalle, San Marino